Sciammarella ist der Familienname folgender Personen:

 Rodolfo Sciammarella (1902–1973), argentinischer Tangokomponist, -dichter und -pianist
 Valdo Sciammarella (1924–2014), argentinischer Komponist